Peerless se refiere a:

Fábrica de discos Peerless S.A. de C.V., empresa fonográfica mexicana más grande y antigua del país, desaparecida y absorbida en 2001 por Warner Music.
Peerless Motor Car Company, constructora estadounidense de automóviles de lujo en Cleveland, Ohio.
Peerless Cars Ltd., constructora británica.